Канталехо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сепульведа. Население — 3894 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 48 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Todo sobre Cantalejo
 CFIE Cantalejo
 IES Hoces del Duratón

Муниципалитеты Сеговии